Станіслав Бахарєв (англ. Stanislav Bakhariev) (20 грудня 1989 р. Ізюм, Харківська область) — український підприємець, співзасновник IT-компанії Promodex (Україна), генеральний директор “IT Рейтинг” (Україна) та “IT-Rating.com Inc” (США, Льюїс, штат Делавер); засновник Всеукраїнського конкурсу сайтів та мобільних застосунків “Web Awards”.

Життєпис 
Народився 20 грудня 1989 року в місті Ізюм, Харківська область. Середню освіту отримав в школі №3 міста Ізюм. Активно займався спортом, переможець кількох турнірів з боксу. В дорослому віці захопився офроуд-спортом.

Здобув ступінь магістра в Харківському політехнічному інституті.

Кар’єра 
В студентські роки працював барменом, а потім адміністратором ресторану “Салтів”. Потім у статусі ФОП організував вантажоперевезення по Україні та за кордон.

Паралельно вивчав світ програмування й згодом розпочав роботу PHP-developer у NitraLabs, UpSale, Royal Studio.

У 2015 році разом з однодумцями заснував власну IT-компанію Promodex. Запуск відбувався без сторонньої матеріальної підтримки, тому Станіслав багато виробничих процесів (маркетинг, HR, продажі) виконував самостійно. 

Згодом відбулася інтеграція Promodex в компанію “IT-Рейтинг”.

Через деякий час Станіслав взяв на себе повне управління в "IT Рейтинг". Операційне управління Promodex перейшло до бізнес-партнера — Олександра Долгарьова.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році разом з партнером використали концепцію компанії “IT Рейтинг”, залучили ангел-інвестора з капіталом 55 тисяч євро. Таким чином в Америці (Льюїс, штат Делавер) було створено “IT-Rating.com Inc.” — стартап, що працює з цифровою екосистемою, яка використовує алгоритм рейтингу для оцінки цифрових агенцій та ІТ-компаній.

Особисте життя 
З 2015 року одружений з Вікторією Бахарєвою. Разом виховують сина та дочку.

Соціальні проєкти 
В липні 2018 року брав участь в соціальному проєкті #СТАРТУЙСЬОГОДНІ, створеному для підтримки бізнес-проєктів ветеранів АТО.

Примітки